Johann Haus ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Haus (1672–1745), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Basel
 Johann Christoph Haus (1652–1725), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Basel